La Orden del Quebracho es una distinción que desde el año 1975   el Rotary Club Resistencia Oeste (Ciudad de Resistencia; Provincia del Chaco; República Argentina) entrega a personas y/o instituciones sin fines de lucro que se destaquen por su aporte y/o servicio a la comunidad de la Provincia del Chaco o la Región Nordeste de la República Argentina, considerando para ello las distintas actividades, científicas, deportivas, culturales, literarias, de servicio comunitario, especialmente aquellas acciones inclusivas de grupos minoritarios y/o carenciados o de cualquier otra índole.

Desde su creación recibieron esta distinción:  

-1975 - Luis Landriscina  (Narrador y humorista) Pte. Orlando Grillo 
 
-1976 - El Fogón de los Arrieros (Institución de fomento de las artes)
Pte. Eduardo Demarchi  

-1977 - La Casa del Chaco en Buenos Aires (Institución cultural de la Provincia del Chaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Pte. Oscar Rulfo  

- 1978 - Coro Polifónico de Resistencia (Institución cultural – música coral ) Pte. Justo O Miño 
 
-1980 - Ramón de las Mercedes Tissera (Historiador Chaqueño)
Pte. Oscar Navarro  

-1981 -  SADE Sociedad Argentina de Escritores Chaco (Entidad de escritores) Pte. Abel Otero 
 
-1982 -  Guido Miranda (Escritor) Pte. Carlos Aquino 
 
-1983 -  Fundación Cosecha (Institución de fomento de las artes y la cultura) Pte. Teodoro Sotelo 
 
-1984 - Cuarteto Martín Fierro (Agrupación de música popular argentina) Pte. Fermín Osuna 
 
-1985 - Diario El Territorio (Institución periodística)  Pte. Juan Ángel Diacoluca 
 
-1986 - Club Chaco For Ever (Institución deportiva de trascendencia en el fútbol nacional) Pte. Omar Bezenzette 
 

-1987 - Carolina Alejandra Gutiérrez (Deportes – maratonista) Pte. Juan Ducar 
'
 

-1988 - 'Escuela Norma Faustino Sarmiento – Resistencia (Institución educativa) Pte. Héctor Camors 

-1989 - Fabriciano Gómez  (Arte – escultor)  Pte. Eduardo Demarchi 
 
-1990 – Efraín Boglietti (Impulsor de las artes – Fundador de la Fundación Urunday)  Pte. Juan Binaghi 
 
-1991 – Fundación Urunday (Institución cultural fomenta la talla y esculturas) Pte. Roberto Dell'Orto 

-1992 – Hna. Teresa Brambilla (Entidad de formación profesional)
 
-1993 – Cooperadora Zoológico de Sáenz Peña (Institución conservacionista) Pte. Jorge Rojas  

-1996  - Félix Roa y Leonarda Ojeda (Pequeños productores algodoneros) Pte. Norberto Durieux     

    
-1997 – Hna. Flora del Hogar de Colonia Baranda (Servicio comunitario a los ancianos y discapacitados) Pte. José Mario Diaz Colodrero    

-1999 – Elenco inestable de la Casa del Médico (Conjunto interpretativo de música y humor) Pte. Héctor Del Zotto     

-2000 – Sra. Mercedes Leyes (Servicio comunitario) Pte. Héctor Del Zotto     

    
-2003 – Cucai Chaco (Ente técnico asesor de oblaciones e implantes de órganos)Pte. Ramiro Meyer    

-2004 – Mempo Giardinelli (Escritor) Pte. Ramiro Meyer    

-2005 – Juan Manuel Silva “Pato” (Deporte – automovilismo) Pte. Rosa Questa        

-2006 – Helena Dora Miralles de Machicotte (Docente – testimonio de vida al servicio de la niñez) Pte . Juan Ángel Diacoluca    

-2007 – Asociación Civil Padres en la Ruta “por amor a nuestros Hijos” Resistencia (Agrupación solidaria comprometida con la prevención de accidentes viales) Pte. Daniel Pablo Valenti    

-2008 – María Fernanda Lauro (Deporte – canotaje)Pte. Héctor Del Zotto

-2009 – Grupo Trimaral (Música folclórica nacional)Pte. Patricia Bustos     

    
-2010 - Eddie Julio Torre (Pintor y escultor) Pte. Sebastián Vicente Martín        

-2011 - Domingo Ameri (Médico neurólogo - investigador - docente) Pte. Alejandro Ariel Sanchez    

- 2012 - ISPEA - Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística - Danza & Teatro - "Profesora María Angélica Pellegrini - (Instituto de formación docente - Artes - Danza ) Pte. Oscar Clemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- 2013 - Asociación Cooperadora del Hogar Madre Teresa de Calcuta -(Servicio a la Comunidad) 
Pte. Marcelo Domínguez -      

   

- 2014 - Francisca Gómez García "Paquita Gómez" (Instituto de Danzas Regionales Españolas)Pte. Oscar Vallejos         

-2015 - Daniela Beatriz Giménez  - (Deportes - Natación) Pte. Antonio Sáleme                   

- 2016 - Fundación Ciudad Limpia- ( Entidad de bien público) Pte. Edith Fedra Diacoluca -   

- 2017 - Club Social de Resistencia - (Trayectoria social y cultural) - Pte. Ángel Javier Victoriano González Saporiti   

- 2018 - Dr. Raúl Cayre - (Cardiólogo Infantil - Investigador ) - Pte. Horacio Eduardo Camors   

- 2019 -Centro de Referencias de Enfermedades Raras y Entrenamiento Ocupacional . C.R.E.O - (Servicio a la comunidad) - Pte. - Mercedes Cecilia Ferrero   

            

                

- 2020 - Hospital Modular del Hospital Julio C. Perrando - (Servicio Médico Pandemia COVID 19 ) - Pte. Alfredo Blanco    
-2021 - Profesora Nélida Beatriz Sosio de Iturrioz - (Docente  -Pionera en el campo de la 

enseñanza Nivel Inicial Chaco ) Pte. Eduardo Cubells

Rotary Club Argentino
Órdenes, condecoraciones y medallas de Argentina (de carácter privado)